A Guizo Cajún of Granny llamado Un Guiso Cajún De Abuelita en Hispanoamérica es un episodio de la primera temporada de la serie animada Coraje el perro cobarde.

Sinopsis 
Un astuto coyote prepara un "Guiso Cajún de Abuelita", pero le falta un ingrediente, una abuelita. Entonces se encuentra con Muriel que se durmió y con Coraje, que se encuentra dentro de la chaqueta de Muriel, el coyote la secuestra para el guiso, pero no se dio cuenta de que Coraje lo va a detener y, en una persecución divertida, el perro cobarde luchara hasta rescatar a su dueña.

Referencias 

Episodios de Courage the Cowardly Dog